Алас-Кюель () — топоним в России якутского происхождения.

 Алас-Кюель — урочище, в правобережье р.Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 62°33’с. ш. 117°39’в. д..
 Алас-Кюель — озеро, исток р.Кюргелях, Республика Саха (Якутия), координаты 64°03’с. ш. 121°40’в. д..

Примечания

См. также 
Алас-Кёлюе